

Geografia
Regno Unito
 Lyme Regis – paese della contea di Dorset, Inghilterra
Stati Uniti d'America
 Lyme – città della Contea di New London, Connecticut
 Lyme – città della Contea di Grafton, New Hampshire
 Lyme – città della Contea di Jefferson, New York

Medicina
 Malattia di Lyme – sindrome da infezione di Borrelia burgdorferi
 Artrite di Lyme – complicanza della malattia di Lyme